Die Abkürzung UPMC steht für:

 die Universität Pierre und Marie Curie, eine Pariser Universität
 das University of Pittsburgh Medical Center, das Universitätsklinikum der University of Pittsburgh

UPMC